Пачкория () — грузинская фамилия.

 Известные носители
 Пачкория, Маманти Илларионович (1915 — ?) — Герой Социалистического Труда.
 Пачкория, Константин Александрович (род. 1968) — советский и российский футболист.
 Пачкория, Тенгиз Бочиевич (род. 1960) — грузинский журналист.